Obří slalom žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v úterý 18. února jako čtvrtý ženský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení obou kol bylo kvůli zhoršenému počasí zpožděno o 90 minut. První tak začalo v 9.30 hod a druhé se pak jelo od 13.00 hod SEČ. Závodu se zúčastnilo 90 závodnic ze 48 zemí.

Úřadující mistryní světa byla Francouzka Tessa Worleyová a obhájkyní olympijského zlata pak německá lyžařka Viktoria Rebensburgová, která dojela na třetím místě.

Mediální pozornost vzbudil start v Londýně vyrostlé houslistky Vanessy-Mae, startující v thajské výpravě pod jménem Vanessa Vanakornová, která dojela se ztrátou padesáti sekund na posledním 67. místě. Startovní číslo 1 v prvním kole využila Tina Mazeová, která úvodní fázi závodu vyhrála na neporušené trati.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala Slovinka Tina Mazeová, která si na sočské olympiádě dojela pro druhé zlato a celkově čtvrtý olympijský kov. Vylepšila tak druhé místo, jež obhajovala z Vancouverských her 2010. Stříbrnou medaili získala Rakušanka Anna Fenningerová a bronz si odvezla obhájkyně vítězství Viktoria Rebensburgová z Německa.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014